Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Fijałkowski – duchowny katolicki
 Antoni Fijałkowski – duchowny katolicki
 Marek Fijałkowski – polski wokalista, muzyk
 Stanisław Fijałkowski – polski malarz
 Stanisław Fijałkowski – polski śpiewak ludowy 
 Włodzimierz Fijałkowski – polski lekarz 
 Wojciech Fijałkowski – polski historyk sztuki, muzeolog